Хелмс () — англоязычная фамилия. Известные носители:
  (род. 1974) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркского Музея современного искусства и Музея Уитни.
 Хелмс, Бет — американская писательница.
 Хелмс, Бобби (1933—1997) — американский певец в стиле кантри.
 Хелмс, Герман (1870—1963) — американский шахматист.
 Хелмс, Грегори (род. 1974) — американский реслер.
 Хелмс, Дж. Линн (1925—2011) — американский инженер, предприниматель и чиновник, глава Федерального управления гражданской авиации (1981—1984).
 Хелмс, Джесси (1921—2008) — американский политик.
  (1874—1919) — американский морской пехотинец, обладатель Медали Почёта за спасение утопающего (1901).
  (1838—1921) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в осаде Виксберга (1863).
 Хелмс, Пэт — американская легкоатлетка, серебряная медалистка Панамериканских игр в эстафете 4×400 м (1975).
 Хелмс, Ричард (1913—2002) — американский государственный деятель, директор ЦРУ (1966—1973).
 Хелмс, Сьюзан (род. 1958) — американская астронавтка.
  (род. 1941) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (ум. 1813) — американский политик, член Палаты представителей (1801—1811).
  (род. 1976) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Хелмс, Эд (род. 1974) — американский актёр кино и телевидения.

См. также 
 Гельмс